a.a ou ao ano — período das taxas de juros

História 
 Aa (arquiteto) — arquiteto do Antigo Egito

Entidades 
 Alcoólicos Anónimos — grupo de apoio a alcoólatras
 American Airlines — companhia aérea americana
 Congregação dos Agostinianos da Assunção
Architectural Association School of Architecture — escola superior britânica
Andecha Astur — partido político espanhol
Astrum Argentum — ordem ocultista fundada em 1907

Geografia 
 Rio Aa — rio da França
 Aa (Estônia) — vila na Estônia

Ciências 
 Aa (planta) — gênero de plantas
 Ácido araquidônico

Outros 

Aa! — grupo de J-pop
Pilha AA — padrão de pilha seca
America's Army — videojogo
Anti-aliasing ou antisserrilhamento — termo da computação gráfica
Língua afar (ISO 639-1) — falada na Etiópia, Eritreia e Djibuti pelos afares
 AA ou Abhisamayalamkara — texto de filosofia budista
 AA ou Defesa antiaérea — artilharia antiaérea
 AA ou Auswärtiges Amt — Ministério das Relações Exteriores da Alemanha
ASCII art 

Desambiguações de siglas